Кирилл Семёнович Гаморак (; , с. Стецева, Покутье (ныне в Снятынской общине Ивано-Франковской области Украины) — , там же) — украинский священник УГКЦ, общественный деятель. Галицкий русофил.

Биография 
Родился в семье священника. Кроме богослужения, активно участвовал в общественно-культурной жизни. Поддерживал тесные контакты с А. Барвинским, Л. Мартовичем, М. Павликом, К. Трилёвским, И. Франко.

Принадлежал к умеренному крылу национальных демократов Галиции. Дважды избирался послом (депутатом) Галицкого сейма (1889 и 1895).

Награждён церковным Золотым Крестом за заслуги.

Дочь К. Гаморака Ольга Виктория (1871—1914) была женой писателя В. С. Стефаника.

Ссылки 
 Гаморак Кирило (1837—1909)

Родившиеся в Коломыйском районе
Умершие в Коломыйском районе
Выпускники Львовской духовной семинарии
Галицкие русофилы
Священники УГКЦ
Общественные деятели Австрии
Общественные деятели Украины
Депутаты Галицкого Сейма